1. slovenská futbalová liga (2019/2020) (znana jako Fortuna liga ze względów sponsorskich)
była 27. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Słowacji.
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 20 lipca 2019 do 11 lipca 2020 rozegrały 27 kolejki meczów. 
Ze względu na pandemię COVID-19 rozgrywki zostały przerwane 12 marca 2020. 
22 maja 2020 na spotkaniu Słowackiego Prezydium Związku Klubów Ligowych (ÚLK) z przedstawicielami klubów Fortuna League zdecydowano, że mistrzostwa zostaną wznowione 13 czerwca 2020 drugą fazą skróconą do 5 kolejek
.
Kontynuacja zawodów była uzależniona od głosowania klubów, które wybierały między wznowieniem ligi w pełnym formacie, z krótkim formatem lub przerwaniem sezonu.
Komisja zdecydowała również, że żadna drużyna nie zostanie bezpośrednio zdegradowana. Ostatnia zespół zmierzy się ze zwycięzcą 2. ligi w barażu. 
Slovan Bratysława zdobył drugi tytuł z rzędu, a dziesiąty w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraże o Ligę Europy 
Ružomberok wygrał 2-0 ze Spartakiem Trnava finał baraży o miejsce w Lidze Europy UEFA na sezon 2020/2021.

Drabinka

Półfinał

Finał

Baraż o utrzymanie 
Nitra wygrał 3-0 dwumecz z Dubnica mistrzem II ligi słowackiej o miejsce w I lidze słowackiej.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: fortunaliga.sk

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Fortuna Liga - rsssf
 Fortuna Liga - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Slowackiego Związku Piłki Nożnej
 Strona domowa 1. Ligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Słowacji
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 na Słowacji
2020 na Słowacji